Fetești ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien: 
 Fetești, Stadt im Kreis Ialomița
 Fetești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Fetești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Fetești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Fetești-Gară, Dorf im Kreis Ialomița
 in der Republik Moldau:
 Fetești (Republik Moldau), Dorf im Kreis Edineț